Biró György
 Biró György (1928) orvos
 Biró György (1953) lemezlovas, magánygyűjtő

Bíró György
Bíró György (1707–1785) jezsuita rendi tanár
Bíró György (18–19. század) költő
Bíró György (1902–1944) újságíró, költő
Bíró György (1954) karatéző